Eisenlohr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Eisenlohr
 Friedrich Eisenlohr
 Georg Eisenlohr

Tyska efternamn